Парламентарните избори от 1994 година в Република Македония са първите парламентарни избори, които се провеждат след независимостта на републиката.

Изборите са спечелени от коалицията Съюз за Македония, начело на която е СДСМ. В опозиция излизат ВМРО-ДПМНЕ и Демократическата партия, които бойкотират втория тур на изборите с твърденията, че има сериозни нарушения в изборния процес. Избирателната активност в първия тур е 77,8%, а във втория тур – 57,5%. В изборите участват 38 политически партии и 283 независими кандидати.

След първия тур Съюзът на Македония, в който влизат Социалдемократическия съюз на Македония, Либералната партия и Социалистическата партия печелят 32,6% от гласовете, ВМРО-ДПМНЕ – 14,3%, а Демократическата партия – 11%

Резултати

Бележки 

1994
Избори през 1994 година